Chthonius ruffoi est une espèce de pseudoscorpions de la famille des Chthoniidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des Pouilles en Italie. Elle se rencontre dans la grotte Grotta Zinzulusa à Castro.

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Sandro Ruffo (1915-2010).

Publication originale 
 Caporiacco, 1951 : Seconda nota su aracnidi cavernicoli pugliesi. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, , .

Liens externes

Notes et références 

Chthoniidae
Espèce de pseudoscorpions (nom scientifique)
Faune endémique d'Italie